Umfahrung steht für:

 Umfahrungsstraße, Straße, die einen Ort vom Straßenverkehr entlasten und den Verkehrsfluss verbessern soll, siehe Ortsumgehung
 Umfahrungsbahn, Eisenbahnstrecke, die am Rande eines Eisenbahnknotenpunktes bestimmte Streckenabschnitte umfährt, siehe Umgehungsbahn

Siehe auch:
 Verbindungskurve
 Umgehung